De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1922-1923 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode na de Eerste Kamerverkiezingen van 22 juni 1922. De zittingsperiode ging in op 25 juli 1922 en liep af op 18 september 1923.

Er waren toen 50 Eerste Kamerleden, verkozen door de Provinciale Staten van de 11 provincies die Nederland toen telde. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van negen jaar, om de drie jaar werd een derde van de Eerste Kamer hernieuwd.

Wijzigingen in de samenstelling gedurende de zittingsperiode staan onderaan vermeld.

Gekozen bij de Eerste Kamerverkiezingen van 22 juni 1922

RKSP (21 zetels)
Petrus van der Does de Willebois, fractievoorzitter
Johannes Franciscus Clemens Arntz
Willem Henricus Jacobus Theodorus van Basten Batenburg
Henri Blomjous
Jan Willem Marie Bosch van Oud-Amelisweerd
Pierre Dobbelmann
Wybe Fransen Jzn.
Arnoldus Josephus Aloysius Gilissen
Piet Haazevoet
Oscar Maria Franciscus Haffmans
Joan Nicolaas Jozef Eduard Heerkens Thijssen
François Isidore Joseph Janssen
Jan van der Lande
Willem Maria van Lanschot
Jacobus Antonius Alphonsus Maria van Loon
Louis Henri Leonard Joseph van der Maesen de Sombreff
Antonius Johannes Ignatius Maria Smits
Gerardus Jacobus van Swaaij
Franciscus Xaverius Arnoldus Verheyen
Jan Joseph Godfried van Voorst tot Voorst
Everardus Bonifacius François Frederik Wittert van Hoogland

ARP (14 zetels)
Alexander Willem Frederik Idenburg, fractievoorzitter
Anne Anema
Gijsbert d'Aumale van Hardenbroek van Hardenbroek
Johannes Beelaerts van Blokland
Lodewijk Willem Christiaan van den Berg
Jelle Jelles Croles
Pieter Diepenhorst
Johannes Douwes
Herman Franssen
Syds Lieuwes Sijtsma
Aart Anton de Veer
Willem de Vlugt
Simon de Vries Czn
Jan Hendrik de Waal Malefijt

CHU (7 zetels)
Willem Lodewijk de Vos van Steenwijk, fractievoorzitter
Nicolaas Charles de Gijselaar
Abraham van der Hoeven
Jan Rudolph Slotemaker de Bruine
Herman Verkouteren
Luutzen de Vries
Otto Jacob Eifelanus van Wassenaer van Catwijck

VDB (4 zetels)
David van Embden
Harbert Ido Schönfeld
Marcus Slingenberg
Jan Westerdijk

SDAP (3 zetels)
Maup Mendels
Carry Pothuis-Smit
Floor Wibaut

Vrijheidsbond (1 zetel)
Harm Smeenge

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 22 juni 1922 werd de volledige Eerste Kamer hernieuwd.
 Jan Westerdijk (VDB) werd door zowel de Provinciale Staten van Drenthe als die van Groningen verkozen tot Eerste Kamerlid. Hij opteerde voor Drenthe, waarna in de vacature in de provincie Groningen Harbert Ido Schönfeld werd gekozen, die op 19 september dat jaar geïnstalleerd werd.
 Willem Vliegen (SDAP) nam zijn verkiezing door de Provinciale Staten van Noord-Holland niet aan omdat hij tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal was gekozen. In de vacature werd Johannes Douwes (ARP) gekozen, die op 25 juli dat jaar werd geïnstalleerd.

Tussentijdse mutaties

1922 
 18 september: Gerardus Jacobus van Swaaij (RKSP) verliet de Eerste Kamer vanwege zijn benoeming tot minister van Waterstaat in het kabinet-Ruijs de Beerenbrouck II. In de vacature werd door de provincie Zuid-Holland Alphonsus Maria Antonius Aloysius Steger gekozen, die op 24 oktober dat jaar geïnstalleerd werd.
 21 september: Petrus van der Does de Willebois (RKSP) werd aangesteld als fractievoorzitter voor zijn partij.

1923 
 9 maart: Lodewijk Willem Christiaan van den Berg (ARP) verliet de Eerste Kamer. In de vacature werd door de provincie Zuid-Holland Paul Briët gekozen, die op 13 april dat jaar geïnstalleerd werd. 
 29 juni: Johannes Douwes (ARP) verliet de Eerste Kamer. In de vacature werd door de provincie Noord-Holland Adriaan Slob gekozen, die vanwege de korte resterende duur van de zittingsperiode geen zitting meer nam.

1922-1923
Nederlandse politiek in 1922
Nederlandse politiek in 1923